Robert Morris
Robert Morris (1734–1806) USA alapító atya, szenátor Pennsylvania államból
Robert Morris (1931–2018) amerikai szobrász, konceptualista művész, író
Robert Morris (1932–2011) amerikai kriptográfus
Robert Morris (?) Pólya-díjas angol matematikus

hasonló néven
Robert Morrison (1782–1834) brit presbiteriánus hittérítő, sinológus